Diego Velázquez kan vara någon av följande personer: 
 Diego Velázquez (1599-1660), spansk renässansmålare.
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524), spansk conquistador och guvernör på Kuba.
Diego Velazquez (skådespelare), en amerikansk barnskådespelare.